Gracht steht für:

 Gracht, niederländisch und niederdeutsch für Kanal bzw. Graben
 Schloss Gracht in Erftstadt bei Köln 
 U-Bahnhof Gracht, Mülheim an der Ruhr 
 Het Grachtenhuis, Amsterdam
 Gracht (Kerkrade), Ortsteil von Kerkrade an der deutschen Grenze bei Aachen-Horbach.

Gracht ist Familienname oder Namensbestandteil von:

 Franz Arnold von Wolff-Metternich zur Gracht (1658–1718), Fürstbischof von Paderborn
 Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912–2013), niederländische Malerin und Verlegerin 
 Heiko Andreas von der Gracht (* 1978), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Zukunftsforscher und Sachbuchautor
 Hermann Werner von Wolff-Metternich zur Gracht (1625–1704), Fürstbischof von Paderborn
 Johann Adolf Wolff Metternich zur Gracht (1592–1669), Kölner Hofbeamter 
 Paul Graf Wolff Metternich zur Gracht (1853–1934), deutscher Diplomat, siehe Paul Metternich (Diplomat)
 Peter Wolff Metternich zur Gracht (1929–2013), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Hermann Ignatz Wolff-Metternich zur Gracht (1665–1722) Bischof im Bistum Münster
 Willem van Waterschoot van der Gracht (1873–1943),  niederländischer Jurist und Geologe

Siehe auch:
 Kracht